Saints and Sinners o Saints & Sinners ("santi e peccatori" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica
 Saints & Sinners – album di Johnny Winter del 1974
 Saints & Sinners – album dei Whitesnake del 1982
 Saints and Sinners – album di Kane Roberts del 1991
 Saints & Sinners  – album dell'omonimo gruppo musicale del 1992
 Saints & Sinners – album delle All Saints del 1999
 Saints and Sinners – traccia dell'album Anthems of Rebellion degli Arch Enemy del 2003
 Saints & Sinners – singolo dei Flogging Molly del 2012
 Saints and Sinners Festival – festival musicale statunitense
 Saints & Sinners – gruppo musicale hair metal canadese formatosi nel 1991

Cinema
 Saints and Sinners – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
 Saints and Sinners – cortometraggio del 1915 diretto da Van Dyke Brooke 
 Saints and Sinners – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
 Saints and Sinners – film del 1916 diretto da  James Kirkwood

Televisione
 Saints & Sinners – serie televisiva statunitense del 1962
 Saints & Sinners – serie televisiva statunitense del 2007
Saints & Sinners – serie televisiva statunitense del 2016